Human Rights Party steht für folgende Organisationen und Parteien:

 Human Rights Party (Australien) in Australien
 Human Rights Party (Neuseeland) in Neuseeland
 Human Rights Party (Vereinigte Staaten) in den Vereinigten Staaten
 Human Rights Protection Party in Samoa
 Prince Edward Island Fundamental Human Rights Party in Kanada